Hellas kan syfta på:

 Hellas – vad grekerna själva kallar sitt land, idag uttalat Ellas, se Grekland
 Antikens Hellas – en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr.
 SoIK Hellas – en sportklubb från Stockholm i Sverige
 Hellas HK – SoIK Hellas handbollssektion
 Hellas Verona FC – en fotbollsklubb från Verona i Italien
 Hellas (pjäs) – en pjäs av August Strindberg
 Hellas Planitia – en nedslagskrater på planeten Mars